Борид марганца — неорганическое соединение металла марганца и бора с формулой MnB,
коричневые кристаллы.

Получение 
 Спекание бора и марганца:

Физические свойства 
Борид марганца образует коричневые кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P cnn,
параметры ячейки a = 0,410 нм, b = 1,15 нм, c = 0,295 нм, Z = 8.

Литература 
 
 
 
 

марганца
марганца